«Ренесса́нс» () — міжнародний літературно-мистецький російськомовний часопис. Виходить щоквартально з 1992 року. Часопис друкує вірші, прозу, критичні статті, публіцистику, спогади.

Історія 
У 1992 році часопис заснував Віктор Шлапак.

Головний редактор
 Віктор Шлапак

Редакційна колегія
 Сергій Аксененко (Луганськ);
 Лада Федоровська (Херсон);
 Наталія Морозова-Шімада (Київ);
 Тетяна Костандогло (Москва);
 Ольга Лаврова (Зальцбург);
 Анатолій Лемиш (Київ);
 Емілія Саталкіна (Вороніж);
 Анатолій Шерепіцький(Київ);
 Андрій Ковтун (Запоріжжя);
 Олексій Курилко (Київ).

Посилання 
  
 Журнал Ренессанс

Журнали Києва
Російськомовні журнали